Мачо

 Мачо – агрессивный, прямолинейный мужчина, обладающий ярко выраженной сексуальной привлекательностью.
 Мачо, Викторио (1887–1966) – испанский скульптор.
 «Мачо Мен» Рэнди Сэвидж (1952—2011) — американский рестлер.